Tenisový turnaj ATP Barclays Dubai Tennis Championships 2009 se konal ve dnech 23. - 28. února v Dubaji ve Spojených arabských emirátech venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 233 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Barclays Dubai Tennis Championships
 Barclays Dubai Tennis Championships 2009 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Dubai Tennis Championships
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2009
ATP World Tour 2009